Ви́жас — река в Архангельской области и Ненецком автономном округе.

Вытекает из небольшого озера Восточное Быково, впадает в Чёшскую губу Баренцева моря. Длина 219 км, площадь бассейна 3050 км².

Питание снеговое и дождевое. Сток регулируется озёрами.

Основные притоки: Берёзовка, Суханиха (левые); Кумиха (правый).

Примечания 

Реки, впадающие в Баренцево море
Реки Ненецкого автономного округа
Реки Мезенского района